Grawert ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich von Grawert (1822–1889), preußischer Generalleutnant
 Eduard Grawert (1808–1864), deutscher Maler
 Erik von Grawert-May (* 1944), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Publizist

 Gerald Grawert (1930–2005), deutscher Physiker
 Gideon von Grawert (1869–1941), deutscher Kolonialoffizier
 Gottfried Grawert (1670–1724), kurfürstlich-sächsischer Ingenieur-Obrist, Kartograph und Generalmajor
 Julius von Grawert (1746–1821), preußischer General der Infanterie
 Kurt von Grawert (1849–1921), deutscher Generalmajor 
 Olaf Grawert (* 1987), österreichischer Architekt, Autor, Kurator und Lehrender
 Rolf Grawert (* 1936), deutscher Rechtswissenschaftler
 Theodor Grawert (Julius Theodor Grawert; 1858–1927), deutscher Musiker
 Werner von Grawert (1867–1918), deutscher Kolonialoffizier

Siehe auch:
 Gravert
 Grauert